Himpel ist der Familienname folgender Personen:

 Felix von Himpel (1821–1890), katholischer Theologe sowie Hochschullehrer und Rektor an der Universität Tübingen.
 Friedrich Himpel (1864–1926), deutscher Gewerkschaftsfunktionär 
 Fritz Himpel († 1952), deutscher Bergmann 
 Helmut Himpel (1907–1943), deutscher Zahnarzt und Widerstandskämpfer
 Julius Himpel (1914–1985), deutscher Grafiker 
 Kurt Himpel (1912–1949), deutscher Astronom